Лас Каноитас има више значења:

 Лас Каноитас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Каноитас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каноитас (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Каноитас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каноитас, Преса Итурбиде (Исидро Фабела), насеље у савезној држави Мексико у Мексику